Rajnai ist der Familienname folgender Personen:

 Klára Rajnai (* 1953), ungarische Kanutin